World Series of Snooker 2008 – seria nierankingowych turniejów snookerowych rozgrywana w stolicach Jersey, Niemiec, Polski oraz Rosji.

Na całą Europę relacje z turniejów będzie transmitowała komercyjna stacja Eurosport (na żywo będą transmitowane w Internecie).

Drabinki i przebieg turniejów eliminacyjnych

Saint Helier 
Pierwszy turniej serii odbył się w dniach od 21 do 22 czerwca 2008 w Saint Helier na wyspie Jersey.

Berlin 
Drugi turniej serii odbył się w dniach od 12 do 13 lipca 2008 w Berlinie w Niemczech.

Warszawa 

Przedostatni turniej przed finałem serii odbył się w dniach od 25 do 26 października 2008 w Warszawie w Polsce.

Moskwa 
W Moskwie w Rosji w dniach od 22 do 23 listopada 2008 odbędzie się ostatni turniej przed finałem całej serii 2008 roku. Na oficjalnej stronie turnieju pojawiła się informacja, że Graeme Dott musiał wycofać się z rozgrywek, ponieważ jego żona spodziewa się drugiego dziecka.

Finał 
Finałowy turniej odbył się w dniach od 8 do 10 maja 2009 w Portimão w Portugalii. Wzięło turnieju wzięło udział 16 zawodników z czego połowa brała udział w poprzednich turniejach, a pozostali brali udział w fazie grupowej. Był to pierwszy turniej w serii, w którym zdecydowano się na nietypowe rozłożenie bil, a ściślej rzecz biorąc inną liczbę czerwonych bil.

Faza grupowa 
W fazie grupowej (dwie grupy) wzięło udział 8 zawodników: 6 z nich to amatorzy, którzy dostali dzikie karty od swoich federacji; 2 pozostałych to debiutujący profesjonaliści.
W tej fazie zawodnicy grali z 6. czerwonymi bilami na stole. Grano do 4 wygranych frejmów.

Faza pucharowa 
W tzw. rundzie drugiej (przed ćwierćfinałami) wzięło udział 4 zawodowców, którzy brali udział w turniejach World Series of Snooker 2008 (są podani wyżej w drabince). Do nich dołączyło 4 najlepszych zawodników z fazy grupowej (ściślej rzecz biorąc po dwóch najlepszych z każdej grupy).

Zwycięzcy meczów rundy drugiej zagrali w ćwierćfinałach z zawodnikami, którzy wygrywali poprzednie turnieje (ci drudzy podani wyżej w drabince).

Statystyki turniejowe

Pula nagród 
Nagrodą za wygranie turnieju był czek opiewający na 50 000 EUR. Gracz, który zajmie drugie miejsce dostanie 25 000 EUR.

Breaki stupunktowe 
  Shaun Murphy - 132, 122, 105, 100
  John Higgins - 126, 104, 101
  Graeme Dott - 113, 100
  Mark Selby - 105, 102, 100
  Ding Junhui - 101

Zobacz też 
 Warsaw snooker Tour

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona World Series of Snooker
 World Series ready for lift-off - artykuł zapowiadający serię na stronach Eurosportu
 e-Gazeta o Worlds Series of Snooker w Warszawie
  na Global-Snooker.com

Nierankingowe turnieje snookerowe
2008 w sporcie
2008 w Europie